Höniger ist der Familienname folgender Personen:

 Nicolaus Höniger (1548–1598), deutscher Pfarrer und Korrektor
 Paul Hoeniger (1865–1924), deutscher Maler

Siehe auch:
 Hoeniger